De UEFA Intertoto Cup wordt vaak afgekort tot Intertoto Cup of Intertoto, IC, UIC of UI. Het is sinds 1995 een kans voor clubs die zich via hun nationale competitie niet hebben geplaatst voor de UEFA Cup of Champions League om zich alsnog te plaatsen voor de UEFA Cup.

Groepsfase (22 juni tot en met 20 juli)

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Halve finales (27-28 en 31 juli)

|}

Finales (6 en 20 augustus)
Winnaars geplaatst voor de UEFA Cup 1996/97.

|}

Intertoto Cup
Europacupvoetbal 1996/97